Kan je lahko:

 Kan - vladarski naziv
 Kan (bolezen) - bolezen, ki nastane na vinu
 KAN - umetno dušikovo gnojilo